

Див. також Яновка
 Янівка (річка)

 колишня назва селища Іванівка, Одеська область, Березівський район.
 колишня назва села Іванівка, Рівненська область,  Корецький район.
 колишня назва села Іванівка, Київська область,  Богуславський район.
 колишня назва села Береславка, Кіровоградська область,  Бобринецький район.
 колишня назва села Первомайське, Сумська область,  Глухівський район.
 колишня назва села Підгородне, Тернопільська область,  Тернопільський район.
 колишня адміністративна одиниця в Україні — гміна Янівка, Тернопільський повіт.
 колишня назва села Іванівка, Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район.
 колишня назва села Іванівка, Волинська область,  Ковельський район.
 колишня назва села Іванівка, Волинська область,  Рожищенський район.
 колишня назва села Іванівка, Хмельницька область,  Новоушицький район.

Гомельська область
 Янівка — село в Кормянському районі
 Янівка — село в Річицькому районі
Мінська область
 Янівка — село в Пуховицькому районі
Могилівська область
 Янівка — село у Климовицькому районі
 Янівка — агромістечко у Краснопільському районі
 Янівка — село у Мстиславському районі
 Янівка — село в Осиповицькому районі
 Янівка — село в Хотимському районі

Вільнюський повіт
 Янівка — село у Вільнюському районі
 Янівка — хутір у Ширвінтоському районі

Янівка — струмок, притока Брені
 Янівка — струмок, притока Ожа
 Янівка — струмок, притока Угорки
 Янівка — струмочок, притока Бубра, Західні Судети

Воронізька область
 Янівка — хутір у Семилукському районі
Смоленська область
 Янівка — село в Монастирщинському районі
 Янівка — село в Шумяцькому районі
Тульська область
 Янівка — село у Єфремівському районі

Див. також 
 Іванівка
 Янувка
 Янівка Східна
 Янівка Західна